Antares – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona
 ANTARES – francuski detektor neutrin
 Antares 1A – amerykański człon rakiet nośnych
 Antares – typ jachtu
 Antares (zespół muzyczny)
 Antares (rakieta) – rakieta nośna firmy Orbital Sciences
 Antares – polski telewizor produkowany przez WZT
 Antares – lądownik księżycowy misji Apollo 14
 Antares – francuska seria komiksowa autorstwa Luiza Eduarda de Oliveiry